Roter Hahn steht für:

 roter Hahn, Sinnbild für einen Brand, siehe Liste deutscher Redewendungen #roter Hahn
 Roter Hahn, Stadtbezirk in Lübeck, siehe Lübeck-Kücknitz
 Roter Hahn, Bauspielplatz in Lübeck, siehe Geschichtserlebnisraum Lübeck
 Roter Hahn, anderer Name von Arenberg, siehe Koblenz-Arenberg #Roter Hahn
 Roter Hahn, Auszeichnung für Urlaubsbauernhöfe in Südtirol, siehe Roter Hahn (Südtirol)

Siehe auch:
 Der rote Hahn
 Rotenhahn